Zangvogelsoort uit het geslacht Garrulax en de familie Leiothrichidae.
 Zangvogelsoort uit het geslacht Trochalopteron en de familie Leiothrichidae.
 Zangvogelsoort uit het geslacht Montecincla en de familie Leiothrichidae.